У́фтюга — топоним на севере России, в бассейне Северной Двины. Этимология восходит к угро-финскому корню «ухт» (искажённо «уфт»), означающего «сближение». Такое имя (к тому же корню восходят названия «Ухта» и «Ухтома») получали реки, близко подходившие к другим рекам, что давало возможность осуществить волок. На карте 2003 года Уфтюга обозначена как Устюга или Уртюга

Реки 
 Уфтюга — река в Архангельской области, правый приток Северной Двины.
 Уфтюга — река в Вологодской области, левый приток Сухоны.
 Уфтюга — река в Вологодской области, левый приток Кокшеньги.
 Уфтюга — река в Вологодской области, впадает в озеро Кубенское.
 Большая Уфтюга — река в Архангельской области, приток Пуи.
 Малая Уфтюга — река в Архангельской области, приток Пуи.

Населённый пункт 
 Уфтюга — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Верхняя Уфтюга — посёлок в Красноборском районе Архангельской области.

Примечания